А́дам Не́льсон (, род. 7 июля 1975 года, Атланта, Джорджия, США) — американский толкатель ядра, олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, чемпион мира 2005 года в Хельсинки.

Биография 
В 1993 году окончил среднюю школу Ловетт в Атланте, в 1997 году — Дартмутский колледж. 13 марта 2004 года женился на девушке по имени Лейси, с которой в настоящее время воспитывает двух дочерей.

Дебютировал на международных соревнованиях в 1994 году. В составе сборной команды США участвовал в трёх Олимпиадах (2000, 2004, 2008). Не прошёл отбор на Олимпиаду 2012 года в Лондоне.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Толкатели ядра США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике